Gigot est un nom notamment utilisé pour :

Patronyme 
 Eric Gigot ou Tristan Ranx, écrivain français.
 François Gigot de Lapeyronie (1678-1747), chirurgien  français.
 Pascal Gigot (né en 1966), animateur de radio et de télévision français.
 Raymond Gigot (1885-1915), footballeur français.
 Samuel Gigot (né en 1993), footballeur français, frère de Tony Gigot.
 Tony Gigot (né en 1990), joueur de rugby à XIII français, frère de Samuel Gigot.

Cinéma 
 Gigot, film réalisé par Gene Kelly en 1962.

Cuisine 
 Le gigot, morceau de viande d'agneau.